El Pinito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Pinito, Guanajuato, San José Iturbide, 
 El Pinito, Chiapas, Motozintla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar